Васи́лий Вра́нгель:
 Врангель, Василий Васильевич (1797—1872) — барон, адмирал, геодезист, астроном, мореплаватель, гидрограф.
  Врангель, Василий Фердинандович (1831—1894) — эстляндский губернский предводитель дворянства.